sąsiedztwo – najbliższe otoczenie domostwa, miejsce zamieszkania sąsiadów,
 sąsiedztwo – w topologii, otoczenie danego punktu z wyłączeniem jego samego,
 sąsiedztwo – w teorii automatów komórkowych.

Zobacz też 
 otoczenie